Fernando V puede referirse a:

Fernando V de Castilla, el Católico, rey de Aragón, rey de Sicilia y rey de Nápoles (Fernando II de Aragón; Fernando III de Nápoles).
Fernando V de Hungría, segundo emperador de Austria (Fernando I de Austria).